Pipeline - англійське слово що позначає конвеєр.

 XML pipeline
 Unix pipeline
 Instruction pipeline